Tweet steht für:

 Tweet, Beitrag beim Mikroblogging-Dienst, siehe Twitter#Tweets
 Tweet (bürgerlich Charlene Keys; * 1971), US-amerikanische Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin, siehe Tweet (Sängerin)
 Jonathan Tweet, US-amerikanischer Spieldesigner
 Cessna T-37 Tweet, zweistrahliges Düsen-Schulflugzeug

Siehe auch:
 Tweed